Tuvo una casa solariega en Astorga, provincia de León.

Escudo 

En campo de oro, una cabeza de lobo arrancada y goteando 5 gotas de sangre.
Se encuentra en una de las vidrieras de la Catedral de León. 

Los de Astorga, León: en campo de gules, una torre de plata. Bordura de oro con ocho flores de lis de azur.

Personalidades

Mariano Valdueza 
Mariano Valdueza inventor de la Cámara Foto-Acústica.

Invento 

Mariano Valdueza fue el primero en conseguir un aparato que permitiera proyectar una película ajustada al audio.

Dicho invento patentado por el Sr. Valdueza fue denominado Cámara Foto-Acústica,consta de dos cuerpos, que forman el sincronismo de la cámara fotográfica y la acústica.
Las dos partes son accionadas con un motor eléctrico y se produce la grabación en ambas cámaras.

Entrevista ABC 
Entrevista realizada por el ABC y publicada Sábado 28 de junio de 1919.

El joven español Mariano Valdueza, ilustrado mecánico ha sido el primero en lograr la solución a poder grabar y reproducir con su invento sonido e imágenes al mismo tiempo.

Este genial invento genera gran admiración en el progreso de la ciencia y la mecánica.

D. Mariano Valdueza, hombre joven, inteligente y laborioso, el cual, con gran entusiasmo y exhibiendo los correspondientes planos, habló de su proyecto, ya patentado.

Seguramente el invento del Sr. Valdueza será el éxito más lisonjero que coronará los trabajos que viene realizando en pro de la ciencia.

José María Valdueza Rodrigo 

José María Valdueza Rodrigo. (Madrid [1906 o 1907] – México DF 12/02/1980) En 1934 fue vicesecretario de la Federación Socialista Valenciana.

Empleado de banca. Trabajó en el Banco Hispano-Americano. Miembro desde 1928 del Sindicato de Banca (UGT) en Valencia, del que fue vicepresidente y secretario general. Afiliado desde mayo de 1930 a la AS de Valencia. En 1934 fue vicesecretario de la Federación Socialista Valenciana. Durante la guerra civil fue agente del Servicio de Investigación Militar (SIM) y tesorero del Comité pro-presos de UGT-PSOE. Llegó a México a bordo del Nyassa en octubre de 1942 a los 35 años. Perteneció a la AS Española de México. Falleció en dicha capital el 12 de febrero de 1980.

Genealogías